Deux navires de la Marine royale canadienne ont été nommés NCSM Algonquin :
 , premier du nom, un destroyer de classe V actif de 1944 à 1970
 , deuxième du nom, un destroyer de classe Iroquois actif de 1973 à aujourd'hui

Voir aussi 
 

Algonquin